Martschini ist der Familienname folgender Personen:

 Lino Martschini (* 1993), Schweizer Eishockeyspieler
 Luděk Martschini (1928–2014), tschechisch-schweizerischer Kunstturntrainer